Флаг Каменского района:

 Флаг Каменского района (Воронежская область)
 Флаг Каменского района (Пензенская область)
 Флаг Каменского района (Ростовская область)
 Флаг Каменского района (Свердловская область) — ныне флаг Каменского городского округа.